Вангди  — бутанское мужское имя или часть двойного имени, входящее также как основной компонент в состав нескольких топонимов.

 Имя
  — бутанский политик,  (2003—2007, 2008—2013), депутат Национальной ассамблеи Бутана 2008—2013, 2013—2018.
  — бутанский политик, депутат Национальной ассамблеи Бутана 2008—2013, 2013—2018, 2018—2023.
 Карма Доннен Вангди — бутанский политик,  с ноября 2018 года, депутат Национальной ассамблеи Бутана. С 2008 по 2013 год был членом Национального совета Бутана.
 Пхунцо Вангди () — генеральный прокурор Бутана в 2010—2015.
  — представитель Далай-ламы в США.
 Намгьял Вангди — имя, данное первопроходцу-альпинисту Тенцинг Норгею при рождении.
  — бутанский политик, депутат Национальной ассамблеи Бутана 2013—2018, 2018—2023.
 Ценчо Вангди — бутанский политик, вице-спикер Национальной ассамблеи Бутана c 2018.
  — бутанский футболист, игрок национальной сборной Бутана.

 Топоним
 Вангди-дзонг — дзонг города Вангди-Пходранг.
 
 Дворец Вангдичолинг (, , , ) — королевская резиденция

См. также 
 Бутанское имя

Бутанские имена